(752) Суламита ( — небольшой астероид главного пояса, который был обнаружен 30 апреля 1913 года русским астрономом Григорием Неуйминым в Симеизской обсерватории и назван в честь Суламиты, возлюбленной царя Соломона.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2004—2005 годах, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 27,367 ± 0,005 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,20 ± 0,03 m.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Григорием Неуйминым
Астероиды диаметром от 40 до 100 км